versnijding (bouwkunde), bloksgewijze verspringing van een bouwwerk (steunbeer of muren)
 versnijding (drugs), het mengen van harddrugs met andere stoffen